Hombergk zu Vach steht für:
 Hombergk zu Vach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Hombergk zu Vach ist der Familienname folgender Personen:

 Aemilius Ludwig Hombergk zu Vach (1720–1783), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich von Hombergk zu Vach (1857–1935), deutscher Offizier, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Friedrich Christian Gustav von Hombergk zu Vach (1791–1858), deutscher Hofgerichtspräsident und Staatsratsmitglied
 Gustav von Hombergk zu Vach (1823–1884), deutscher Offizier im Gendarmeriekorps
 Johann Friedrich Hombergk zu Vach (1673–1748), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Marie von Hombergk zu Vach (1828–1901), deutsche Frauenrechtlerin
 Wilhelm Friedrich Hombergk zu Vach (1713–1784), deutscher Rechtswissenschaftler und Regierungsbeamter